Sainte-Gemme (Charente-Maritime)
 Sainte-Gemme (Gers)
 Sainte-Gemme (Gironde)
 Sainte-Gemme (Indre)
 Sainte-Gemme (Marne)
 Sainte-Gemme (Deux-Sèvres)
 Sainte-Gemme (Tarn)
ook:
Sainte-Gemmes, Loir-et-Cher
Sainte-Gemme-en-Sancerrois,  Cher
Sainte-Gemme-la-Plaine,  Vendée 
Sainte-Gemme-Martaillac,  Lot-et-Garonne
Sainte-Gemme-Moronval, Eure-et-Loir